Mecklenburg har flera betydelser:

 Mecklenburg, historiskt landskap och hertigdöme i Tyskland
 flera historiska hertigdömen med olika namnkombinationer, se Mecklenburgs delningar
 Mecklenburg-Vorpommern, ett av Tysklands förbundsländer
 Dorf Mecklenburg, kommun och ort i Mecklenburg
 Mecklenburg (borg) vid Dorf Mecklenburg
 Mecklenburgska ätten
 6124 Mecklenburg, en asteroid

Sen även 
Mecklenburg County i USA
Mecklenburgare
Mecklenburgbukten
Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH
Mecklenburgska sjöarna
M/S Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg